Morningside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morningside Historic District (Indiana), ID-Nr. 09000758
 Morningside Historic District (Texas), ID-Nr. 85001122